Pomeroy (Ohio)
Pomeroy (Iowa)
Pomeroy (Washington)

Desambiguações de topônimos